|-
| 123601 - ||  || 19 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123602 - ||  || 20 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123603 - ||  || 21 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123604 - ||  || 20 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123605 - ||  || 22 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123606 - ||  || 22 decembrie 2000 ||  || , 
|-
| 123607 - ||  || 21 decembrie 2000 ||  || 
|-
| 123608 - ||  || 21 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123609 - ||  || 21 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123610 - ||  || 22 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123611 - ||  || 16 decembrie 2000 ||  || 
|-
| 123612 - ||  || 22 decembrie 2000 ||  || 
|-
| 123613 - ||  || 24 decembrie 2000 ||  || , 
|-
| 123614 - ||  || 20 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123615 - ||  || 28 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123616 - ||  || 28 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123617 - ||  || 28 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123618 - ||  || 22 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123619 - ||  || 23 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123620 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123621 - ||  || 30 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123622 - ||  || 26 decembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 123623 - ||  || 30 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123624 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123625 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123626 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123627 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123628 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123629 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123630 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123631 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123632 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123633 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123634 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123635 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123636 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123637 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123638 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123639 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123640 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123641 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123642 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123643 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123644 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123645 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123646 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123647 - ||  || 31 decembrie 2000 ||  || , 
|-
| 123648 - ||  || 22 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123649 - ||  || 30 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123650 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123651 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123652 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123653 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123654 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123655 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123656 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123657 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123658 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123659 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123660 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123661 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123662 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123663 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123664 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123665 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123666 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123667 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123668 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123669 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123670 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123671 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123672 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123673 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123674 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123675 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123676 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123677 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123678 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123679 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123680 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123681 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123682 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123683 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123684 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123685 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123686 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123687 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123688 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123689 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123690 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123691 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123692 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123693 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123694 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123695 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123696 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123697 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123698 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123699 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123700 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-